Cavaillès ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Cavaillès (1903–1944), französischer Philosoph und Résistancekämpfer
 Jules Cavaillès (1901–1977), französischer Maler der Réalité Poétique